Линьяж () — многочисленный родственный (семейный) коллектив, связанный кровными узами, брачными союзами, общим владением и фамильным патримонием (земля, замок и т. д.). Линьяжи чаще всего встречались в аристократической среде. Линьяж состоял из кровных родственников (возводящих своё родство к общему предку и нераздельно владеющих земельной собственностью) и кровных друзей — своего рода побратимов, лиц, включавшихся в родственную группу. Линьяжи возникли в X—XI вв., время их расцвета — XII—XIII вв. Линьяж имел иерархическую структуру, принцип наследования, предполагавший нераздельность земельного владения, практику брачных альянсов, основой которой являлось недопущение мезальянсов. Линьяж отличало развитое семейное сознание, свидетельством чего были генеалогия и родовое имя, чёткие экономические связи внутри и вовне.

С конца XII в. большие семейные коллективы в знатной среде постепенно уступают место малой семье. Обширные линьяжи создавал и городской патрициат (брюссельские линьяжи, лувенские линьяжи). Патрицианские линьяжи стремились к уравниванию с сеньорами, заводили свои гербы, члены их носили шпоры, стремились породниться с феодальной знатью, посещали турниры и роскошно одевались.

По мнению историка Жозефа Морселя, «линьяж» — неадекватный термин для описания родственных структур, появившийся из-за введения медиевистов XIX века в заблуждение структурой сохранившихся семейных архивов аристократических семейств.

Примечания 

Средние века
Культура Средневековья